Europacupen i fotboll 1960/1961 vanns av Benfica, Portugal som i finalmatchen besegrade Barcelona, Spanien med 3–2 i Bern den 31 maj 1961. Real Madrid, slutsegrare de fem första säsongerna, åkte på en chockförlust mot den stora rivalen Barcelona i första omgången.

Kvalspel

Första omgången

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Anmärkningslista

Referenser

Webbkällor

Externa länkar 
 Säsongen 1960/1961 på Uefas webbplats
 Europacupresultat på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
 Sports History: "1960/61: Benfica become the second team to win the European Cup!"

1960/1961
Fotbollssäsongen 1960/1961
1960 i Europa
1961 i Europa